Ferret – seria amerykańskich satelitów wywiadowczych
  – nazwa piętnastu okrętów brytyjskiej Royal Navy
 Daimler Ferret – brytyjski samochód pancerny
 Fairey Ferret – brytyjski samolot wielozadaniowy
 Ferret Music – amerykańskie wydawnictwo muzyczne